Reichskriegsministerium bezeichnet:

 k.u.k. Kriegsministerium, zu den Zeiten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
 Reichswehrministerium, in der Weimarer Republik und Drittem Reich (1919–1935), 1935–1938 Reichskriegsministerium

Siehe auch:
 Oberkommando der Wehrmacht